

Прізвище 
 Баррі Самптер (1965 року народження), колишній американський професійний баскетболіст
 Дональд Самптер (народився 1943 р.), британський актор
 Джеремі Самптер (народився 1989 р.), американський актор
 Джон Самптер, вчений
 Джастін Самптер (народився 1996 р.), американський футболіст

Самптер — місто, штат Орегон
 Самптер — місто, штат Вісконсин